Сева:

 Сева — санскритское слово, в буквальном переводе означающее «служение».

Топонимы
 Сева — муниципалитет в Испании.
 Сева — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии.
 Сева — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии.
  — река в Сьерра-Леоне.

Имя
 Сева — разговорная форма имён Всеволод, Всеволода, Всеслав.
 Сева — сын Хуша (сына Хама) ().

Другое
 Сева — африканская страна и народ (Савея — ; Савейцы ()).

См. также 
 Seva Foundation
 Сёва (значения)

Примечания